Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 2004/05 war die 60. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Verbandsliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kamen aufgrund der Reduzierung der Oberliga Nord auf eine Staffel der Wedeler TSV sowie der TSV Sasel nach einer Saison, Raspo Elmshorn nach sechs Jahren, SC Vorwärts-Wacker 04 nach sieben Jahren, SV Lurup Hamburg nach zwölf Jahren und der VfL Pinneberg nach zehn Jahren aus der Oberliga Nord wieder zurück in die Verbandsliga. Raspo Elmshorn fusionierte mit Kreisligist Fortuna Langelohe zum FC Elmshorn. Hinzu kamen die beiden Aufsteiger SV Eidelstedt (Wiederaufstieg nach 30 Jahren) und Niendorfer TSV (erstmals in der höchsten Hamburger Amateurklasse).

Sieger wurde der TSV Sasel. Er verzichtete ebenso wie der Zweitplatzierte SV Halstenbek-Rellingen auf den Aufstieg in die Oberliga Nord.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten fünf Plätzen absteigen. Der SV Eidelstedt musste die Verbandsliga nach einer Saison wieder verlassen. Der SC Vorwärts-Wacker 04 und der FC Elmshorn wurden in die Landesliga durchgereicht. Der SV Rugenbergen musste die Liga nach zwei Spielzeiten wieder verlassen, der Eimsbütteler TV sieben Jahre nach seinem Aufstieg.

Abschlusstabelle 

|}

Literatur 
 

2004
Fußballsaison 2004/05